Otje (boek)
 Otje (televisieserie)